

События 
 16 января — Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военный инженерно-космический университет им. А. Ф. Можайского.
 15 февраля — Пётр I издал Указ о строительстве первого оружейного завода в Туле.
 1 марта — венчание Петра I и Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины I) в Исаакиевской церкви в Санкт-Петербурге.
 19 мая — Пётр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
 30 мая — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
 20 декабря — в битве при Гадебуше шведская армия Магнуса Стенбока одерживает победу над датско-саксонской армией. 

 Борьба плебейских масс против городского патрициата в Вильнюсе.
 Смерть Бахадура и междоусобная война его сыновей. Сикхи овладели значительной частью Пенджаба.
 1712—1713 — Падишах Моголов Джахандар. Его именем правил везир Зюльфикар-хан.
 Февраль — Томас Ньюкомен в Вулвергемптоне Англия приступил к строительству пароатмосферной машины.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1712 году
 24 января — Фридрих Великий, король Пруссии.
 4 февраля — Георг Фридрих Шмидт, немецкий гравёр, долгое время работавший в России.
 28 июня — Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, композитор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1712 году
 1 июля — Уильям Кинг, английский поэт.
 12 июля — Ричард Кромвель, бывший лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в 1658 — 1659 годах, сын и преемник Оливера Кромвеля (род.1626).
 14 сентября — Джиованни Доменико Кассини, итальянский астроном, открывший щель между кольцами Сатурна.

См. также